Ибрагим-ага́ Паша-ага́ оглы Векилов (; 17 мая 1853 — 2 июня 1934) — военный и государственный деятель, военный топограф, живший в Российской империи, Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики; генерал-майор.

Стал единственным на Кавказе военным топографом, удостоившимся чина генерала. Участник Первой мировой войны. Являлся Гянджинским губернатором и членом Национального совета Азербайджана; автор герба Азербайджанской ССР.

Биография 
Родился 17 мая 1853 года в селе Юхары Салахлы (Гыраг Салахлы) Казахского уезда Елизаветпольской губернии. Сын прапорщика Закавказского конно-мусульманского полка. Отец скончался когда Ибрагиму было 11 лет. Мать Тукязбан ханум Юсиф ага гызы осталась одна с десятью детьми.
6 сентября 1866 года поступил в межевой класс Тифлисской военной прогимназии, который окончил 3 июня 1875 года.

Военная служба 
В службу вступил 17 сентября 1875 года юнкером рядового звания в Военно-топографическое училище в Петербурге. 8 августа 1879 года выпущен прапорщиком в Корпус военных топографов.

С 28 октября 1879 года — производитель топографических работ военно-топографического отдела Кавказского военного округа. В первые годы службы Ибрагим-ага занимался топографическими съемками Дагестана. 30 августа 1881 года произведён в подпоручики.

В 1883 году был в составе русско-персидской комиссии, которая занималась уточнением границ от Каспийского моря до Афганистана. Впоследствии за работу в комиссии был удостоен высшей награды Персии — ордена «Шире-Хоршид». 30 августа 1883 года произведён в поручики, а 30 августа 1886 года — в штабс-капитаны. С 30 августа 1890 года — капитан.

В 1891, 1894 и 1896—1897 годах командировался в распоряжение военного агента в Константинополе. Участвовал в работах по уточнению границы России с Персией и созданию топографических карт Кавказа, Крыма и Карсской области Турции.

В период с 1 ноября 1901 года по 19 мая 1915 года — начальник съемочного отделения военно-топографического отдела Кавказского военного округа. С 6 декабря 1901 года — подполковник.

В 1912—1913 годах руководит топографическими съемками в южно-азербайджанских городах Тебриз, Урмия и Хой.

Участник Первой мировой войны. С 19 мая 1915 года по 11 мая 1916 года — помощник начальника отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии. В дальнейшем назначен в распоряжение начальника Корпуса военных топографов. 2 апреля 1917 года «за отлично-усердную службу и труды, понесенные по обстоятельствам военного времени» произведён в полковники.

После Октябрьской революции 1917 года Ибрагим-ага возвращается в Тифлис. Был членом мусульманской фракции Закавказского сейма. В 1918 году работал в должности председателя Закавказского Благотворительного Общества Закавказской федерации в Тифлисе.

Армия Азербайджанской Демократической Республики 
После создании Азербайджанской Демократической Республики, вернулся в Азербайджан. Был членом Национального совета Азербайджана. Направлен был в Казахский уезд для руководства выборами в сельские и городские советы. 23 июня 1918 года назначен Гянджинским губернатором.

Ибрагим Векилов был избран членом Парламента Азербайджанской Демократической Республики. После принятия 25 января 1919 года закона о совместительстве, согласно которому все лица находящиеся на государственной службе, кроме министров, не могут быть одновременно и членами Парламента, от гянджинского губернатора И. Векилова 5 февраля того же года поступило заявление, «что он остаётся на посту губернатора и, таким образом, выбывает из Парламента».

В то время в Ганджинской губернии действовали несколько вооружённых отрядов, вступавшие в боестолкновения с правительственными войсками. Особо отличался отряд во главе с Гатыр Мамедом. Объединённые силы во главе с Гатыр Мамедом, Кербалаи Аскером, Мусеибом Алиевым и Кор Вели численностью 600 человек 20 марта 1919 года окружили Гянджу, вынудив губернатора И. Векилова оставить свой пост и с остатками воинских частей уехать в Баку.

30 марта 1919 года постановлением правительства гянджинский губернатор полковник И. Векилов был произведён в генерал-майоры.

6 мая постановлением правительства гянджинский губернатор, Корпуса военных топографов генерал-майор Векилов был назначен начальником Военно-топографического отдела Главного управления Генерального штаба.

В декабре 1919 года принимал участиве в создании первого военного флага.

Деятельность в Советском Азербайджане 
После установления Советской власти был начальником Топографического отдела Азербайджанской Красной армии. Был организатором Военно-топографических курсов. Занимался преподавательской работой.
Постановлением Совета Народных Комиссаров АССР 24 октября 1922 года начальнику Топографического отдела И. Векилову была установлена ежемесячная прибавка к жалованью в размере пятидесяти рублей золотом, «с сохранением этой прибавки и по выходе с военной службы, пожизненно».

3 декабря 1922 года за заслуги в подготовке топографов был избран почетным курсантом. В 1925 году составил первую политическую и физическую карту Азербайджанской ССР. В дальнейшем был начальником Управления топографии-геодезии Народного комиссариата земледелия, работал в Комитете охраны древних памятников искусства и природы Азербайджана. В свидетельстве, выданном 30 июля 1928 года народным комиссаром общественного обеспечения Мухтаром Гаджиевым говорится следующее:
Настоящим подтверждаю, что в период моего пребывания на посту председателя ЦИК Азербайджана военный топограф Ибрагим ага Векилов неоднократно избирался членом различных комиссий, а также принимал участие в определении границ между республиками Азербайджан и Армения, и в целом в различных работах при ЦИК Азербайджана. Товарищ Векилов искренне любит свою специальность, ответственно, добросовестно и аккуратно выполняет возложенные на него обязанности.
29 ноября 1933 года Народный комиссариат АзССР установил персональную пенсию. Скончался 2 июня 1934 года.

Общественная деятельность

Семья 
В 1884 году Ибрагим ага Векилов женился на Елене Ефимовне Ермолаевой. Дети:
 сын Глеб (Галиб-бек), (1887) — в 1920 г. заведующий инженерной частью Бакинского УР АДР, полковник.
 сын Борис (Фарис-бек), (1886—1978) — в 1918—1920 годах — представитель Азербайджанской Демократической Республики при правительстве Грузии.
 дочь Рейхан (1896)

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1886)
 Орден Шире-Хоршид (1888 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1894)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1897)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1903)

Источники 
 
 İsmayıl Umudlu. Salahlı eli. Tarix-etnoqrafiya-insanlar-yurd bilgisi. Apostroff nəşriyyatı. — Bakı, 2011. 912 səh.
 İsmayıl Umudlu. Vəkiloğulları. Tarixi-bioqrafik araşdırma. QAPP-Poliqraf nəşriyyatı. — Bakı , 2003. 536 səh.

Примечания 

Генерал-майоры (Азербайджанская Демократическая Республика)